

Arte 
Blockbuster – stile di graffitismo

Aziende 
Blockbuster, Inc. – ex società di distribuzione statunitense, fallita nel 2013

Cinema 
Blockbuster – termine cinematografico, di origine teatrale, per indicare un film molto popolare
 Blockbuster Entertainment Awards – riconoscimento annuale, organizzato dalla Blockbuster
 Blockbuster – cortometraggio del 1998 diretto da Josh Slates
 Blockbuster – film del 2013 diretto da Tirso Calero

Personaggi 
Blockbuster – nome usato da alcuni personaggi villain della DC Comics
Blockbuster – personaggio villain della Marvel Comics

Televisione 
Blockbuster (Spaccatutto) – episodio della seconda stagione della serie Gli invincibili (The Protectors) del 1973
Blockbuster – serie televisiva statunitense del 2022

Pagine correlate 
 Block Busters